Отворено првенство Сједињених Америчких Држава () је четврти и последњи тениски гренд слем турнир у сезони. Одржава се сваке године крајем августа и почетком септембра. Главни турнири се играју у пет категорија: жене појединачно и паровима, мушкарци појединачно и паровима и мешовити парови.

Од 1968. године се такмиче и професионалци, од када настаје тзв. „Опен ера“.

Ово је преглед победника мушког турнира у појединачној конкуренцији, са њиховим противницима и резултатом финалног меча.

Опен ера

Шампионат САД

Статистика 
 Џими Конорс, Пит Сампрас и Роџер Федерер су највише пута освајали турнир (5)
 Рафаел Надал је комплетирао каријерни гренд слем на овом турниру 2010. године
 Новак Ђоковић је највише пута губио у финалу (6)

Види још 
 Победници Отвореног првенства САД у тенису — жене појединачно
 Победници Вимблдона — жене појединачно
 Победници Вимблдона — мушкарци појединачно
 Победници Отвореног првенства Аустралије у тенису — мушкарци појединачно
 Победници Отвореног првенства Аустралије у тенису — жене појединачно
 Победници Отвореног првенства Француске у тенису — мушкарци појединачно
 Победници Отвореног првенства Француске у тенису — жене појединачно

Референце

Спољашње везе 

 Званични веб-сајт

Отворено првенство Сједињених Америчких Држава у тенису
Отворено првенство Сједињених Америчких Држава, мушкарци